The Twelfth Juror – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Twelfth Juror – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Twelfth Juror – film del 1913 diretto da George Lessey